Rigotti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Rigotti (1906–1983), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Hans Rigotti (* 1947), deutscher Fußballspieler